Лёскин — фамилия; имеет женскую форму Лёскина.

 Известные носители 
 Лёскин, Антон Фёдорович (1899—1950) — паровозный машинист депо Рузаевка Куйбышевской железной дороги; Герой Социалистического Труда.
 Лёскин, Борис Вульфович (1923—2020) — советский и американский актёр. См. также 

 
 Лескино